Півсфера (ісп. El Hemisférico) — кінотеатр IMAX, планетарій, театр лазерних постановок в Місті мистецтв та наук, відкрити у 1998 році. Його розробкою займався архітектор Сантьяго Калатрава. Будівля виконана у формі ока, всередині будівля розташована кімната із великим екраном де періодично демонстуються різні технічні та наукові програми.

Галерея

Посилання 
 Офіційна вебсторінка
Планетарії Іспанії